Бракел може бити:

 Бракел (Доња Саксонија), општина у округу Харбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Бракел (Северна Рајна-Вестфалија), град у округу Хекстер, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.